Kölbel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kölbel (1941–2016), deutscher Geologe
 Eckehard Kölbel (* 1942), deutscher Ingenieur und Politiker (CDU)
 Heinrich Kölbel (1910–1984), deutscher Geologe
 Herbert Kölbel (1908–1995), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Ralf Kölbel (* 1968), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Rudolph Kölbel (1826–1910), deutscher Stempelschneider und Medailleur

Siehe auch
 Kölbl
 Koelbl